Stübi ist der Name von

 Christian Stübi (* 1970), Schweizer Fußballspieler
 Corine Stübi (* 1977), deutsche Künstlerin
 Josef Stübi (* 1961), Weihbischof im Bistum Basel